The Platinum Collection — бокс-сет, компиляция лучших композиций группы Enigma, вышедший в 2009 году. Состоит из трёх CD, первый диск содержит хиты Enigma прошлых лет, второй диск в основном те же треки в ремиксе. На третьем CD представлены одиннадцать прежде не публиковавшихся незавершенных инструментальных композиций экспериментального характера — своего рода черновиков, заготовок для альбомов Enigma под общим названием «The Lost Ones» («Потерянные вещи»).

Список композиций 
CD1 The Greatest Hits
 «Sadeness (Part I)» — 4:19
 «Mea Culpa» (Orthodox Version) — 4:00
 «Principles of Lust» — 3:25
 «Rivers of Belief» — 4:19
 «Return to Innocence» — 4:08
 «Age of Loneliness» — 4:14
 «Out from the Deep» — 4:29
 «Beyond the Invisible» — 4:30
 «T.N.T. for the Brain» — 4:00
 «Gravity of Love» — 3:57
 «Push the Limits» — 3:52
 «Turn Around» — 3:53
 «Voyageur» — 3:51
 «Boum-Boum» — 3:43
 «Following the Sun» — 4:15
 «Seven Lives» — 3:46
 «La Puerta del Cielo» — 3:32

CD2: The Remix Collection
 «Sadeness» (U.S. Violent Mix) — 5:03
 «Mea Culpa» (Fading Shades Mix) — 6:15
 «Principles of Lust» (Everlasting Lust Mix) — 5:07
 «Return to Innocence» (Long & Alive Version) — 7:07
 «Age of Loneliness» (Enigmatic Club Mix) — 6:21
 «Out from the Deep» (Trance Mix) — 5:48
 «T.N.T. for the Brain» (Midnight Man Mix) — 5:56
 «Gravity of Love» (Judgement Day Club Mix) — 6:12
 «Push the Limits» (ATB Remix) — 8:28
 «Voyageur» (Club Mix) — 6:21
 «Boum-Boum» (Chicane Club Edit) — 5:01
 «Dreaming of Andromeda» (Jean F. Cochois Remix) — 7:28

CD3: The Lost Ones
 Lost One — 3:28
 Lost Two — 2:11
 Lost Three — 3:33
 Lost Four — 3:27
 Lost Five — 2:28
 Lost Six — 2:16
 Lost Seven — 4:11
 Lost Eight — 3:58
 Lost Nine — 3:22
 Lost Ten — 2:39
 Lost Eleven — 3:49

Чарты 

Альбомы Enigma